

Geografia 
 Cabral – comune della provincia di Barahona (Repubblica Dominicana)
 Sargento Cabral – dipartimento argentino nella provincia del Chaco

Persone 
 Adilson Tavares Varela, detto Cabral – calciatore capoverdiano naturalizzato svizzero
 Alejandro Cabral – calciatore argentino
 Afonso Reis Cabral – scrittore portoghese
 Amílcar Cabral – politico guineense
 Antonio Cabral Bejarano – pittore spagnolo
 António Bernardo da Costa Cabral – politico portoghese
 Ariel Cabral – calciatore argentino
 Arthur Mendonça Cabral - calciatore brasiliano
 Brian Cabral – giocatore di football americano statunitense
 Cabral Ferreira – dirigente sportivo portoghese
 Carlos Alberto Cabral – dirigente sportivo brasiliano
 Cristian Martins Cabral – calciatore brasiliano
 Euclides Cabral – calciatore portoghese
 Eufemio Cabral – calciatore paraguaiano
 Evaldo Cabral de Mello – scrittore, storico e diplomatico brasiliano
 Facundo Cabral – cantautore argentino
 Francisco Cabral – missionario portoghese del XVI secolo
 Francisco Cabral – tennista portoghese
 Francisco de Moraes Cabral – scrittore portoghese
 Gustavo Cabral – calciatore argentino
 Hélder Cabral – calciatore portoghese
 Hugo Cabral – calciatore brasiliano
 Ismael Mafra Cabral – calciatore brasiliano
 Jacinto Júnior Conceição Cabral, detto Júninho – calciatore brasiliano
 Jerson Cabral – calciatore olandese
 João Cabral – esploratore portoghese
 Jovane Cabral – calciatore capoverdiano
 Kévin Cabral – calciatore francese
 Lília Cabral – attrice brasiliana
 Luis Cabral – calciatore paraguaiano
 Luís Cabral – politico guineense
 Mário de Araújo Cabral – pilota portoghese
 Miguel Ángel Cabral – cestista spagnolo
 Milagros Cabral – pallavolista dominicana
 Patric Cabral Lalau – calciatore brasiliano
 Paulo Cabral – calciatore portoghese
 Paulo Henrique Rodrigues Cabral – calciatore portoghese
 Pedro Álvares Cabral – navigatore ed esploratore portoghese
 Rafael Cabral Barbosa – calciatore brasiliano
 Roberto Costa Cabral – calciatore brasiliano
 Rodrigo Cabral – calciatore argentino
 Rodny Lopes Cabral – calciatore olandese naturalizzato capoverdiano
 Rômulo Cabral – calciatore brasiliano
 Sacadura Cabral – aviatore e ufficiale di marina portoghese
 Sérgio Cabral Filho – politico e giornalista brasiliano
 Yngrid de Brito Cabral – cestista brasiliana
 Yonathan Cabral – calciatore argentino